Los leopardos son mamíferos carnívoro de la familia de los félidos.

Leopardos también puede referirse a:
 Leopardos (Colombia), grupo intelectual y político de extrema derecha y reaccionario, que desarrollaron su pensamiento alrededor de los años 1920 y 1930 en Colombia.
 Leopardos de Bucaramanga, antiguo nombre de los Búcaros de Santander, club de baloncesto colombiano de la ciudad de Bucaramanga, Santander (Colombia).